Csehország
 Výhledy, Hazlov településrésze a Chebi járásban
 Výhledy, Prága településrésze Suchdol városrészben
 Výhledy, Klenčí pod Čerchovem településrésze a Domažlicei járásban
 Výhledy, Horská Kvilda településrésze a Klatovyi járásban
 Výhledy, hegy, az Albrechtická vrchovina része (569 m)
 Výhledy, hegy, a Chebská pahorkatina része (656 m)
 Výhledy, hegy, a Tepelská vrchovina része (591 m)